

Persone
 Alex Alfieri – neurochirurgo italiano
 Benedetto Alfieri – architetto italiano
 Camilla Alfieri – sciatrice alpina italiana
 Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno – politico e diplomatico italiano
 Carmine Alfieri – criminale italiano
 Cesare Alfieri di Sostegno – politico e diplomatico italiano
 Dino Alfieri – politico e diplomatico italiano
 Edoardo Alfieri – scultore italiano
 Enrichetta Alfieri – religiosa italiana, venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Filippo Alfieri Ossorio – vescovo cattolico italiano
 Giulio Alfieri – ingegnere italiano attivo nel campo automobilistico
 Mario Alfieri – calciatore italiano (portiere) attivo negli anni '20
 Mario Alfieri – calciatore (centrocampista) e allenatore italiano nato nel 1973
 Ogerio Alfieri – scrittore italiano, autore di una Cronaca della città di Asti
 Pietro Alfieri – musicologo, compositore e presbitero italiano
 Salvatore Alfieri – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Victor Alfieri – attore italiano naturalizzato statunitense
 Vincenzo Alfieri – attore, regista e sceneggiatore italiano
 Vittorio Alfieri – drammaturgo e scrittore italiano del Settecento
 Vittorio Alfieri – calciatore italiano
 Vittorio Alfieri – generale italiano, ministro della Guerra nel 1917

Altro 
 Alfieri – famiglia astigiana
 Alfieri Strinati - famiglia fiorentina
 Alfieri – brano musicale di Elio e le Storie Tese
 A.G. Alfieri – costruttore di auto
 Liceo classico Vittorio Alfieri – scuola di Torino
 Palazzo Alfieri – casa natale di Vittorio Alfieri
 Alfieri – variante del nome proprio di persona Alfiero

Pagine correlate 
 Alfiere
 Teatro Vittorio Alfieri